Morion (kwarts), een variant van rozenkwarts
Morion (helm), een helm gedragen in de 16e en 17e eeuw
Morion (Savoie), een dorp in de Franse gemeente La Thuile in de streek Savoie
Morion (geslacht), een geslacht van loopkevers